Grauspinnerchen bezeichnet folgende Arten von Schmetterlingen, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Eichen-Grauspinnerchen
 Hecken-Grauspinnerchen